La Casa di Wittelsbach è una dinastia tedesca i cui principali domini sono stati la Baviera e il Palatinato, titoli a cui si è accompagnata la dignità di principi elettori. Membri della famiglia hanno occupato i troni di Danimarca e Norvegia, Boemia, Ungheria, Svezia, Grecia, nonché del Brandeburgo e di alcuni territori dei Paesi Bassi. La famiglia annovera anche due imperatori del Sacro Romano Impero e un re dei Romani.

Origini

Duchi di Bassa Baviera

Duchi di Alta Baviera, poi di Baviera

Conti palatini

Palatinato-Simmern, poi Conti Palatini

Palatinato-Zweibrücken (I), poi Neuburg, poi Conti Palatini

Palatinato- Zweibrücken (II), re di Svezia

Palatinato-Birkenfeld, poi duchi di Baviera e Conti palatini, poi re di Baviera

Note

Bibliografia
Kamill von Behr, Genealogie der in Europa Regierenden Fürstenhäuser, Lipsia, 1870, tav. XIX-XXXII (disponibile on line: https://archive.org/details/bub_gb_kW5WAAAAcAAJ)
Jiri Louda, Michael Maclagan, Les dynasties d'Europe, Parigi, 1993.
Peter Truhart, Regents of Nations/Regenten der Nationen, München-London-New York-Oxford-Paris, 1986, parte III/1, pag. 2395-2398, 2456-2459

Voci correlate 
 Sovrani di Baviera
 Elettorato del Palatinato
 Linea di successione al trono di Baviera

Altri progetti

Wittelsbach
Casato di Wittelsbach